

Patronyme

Nom simple 
 Benthami Belkacem (1873-1937), médecin et homme politique algérien, naturalisé français, figure majeure du mouvement des Jeunes-Algériens ;
 Mouloud Kacem Naît Belkacem (1927-1992), politicien, philosophe, historien et écrivain algérien ;
 Chérif Belkacem (1930-2009), politicien algérien ;
 Areski Belkacem (1940-), musicien français, père du suivant ;
 Ali Belkacem, musicien français, fils du précédent ;
  (1962-), terroriste algérien  ;
 Henri Belkacem (1964-), athlète français ;
 Jamila Belkacem (1960-), empoisonneuse française originaire du Maroc ;
 Smaïn Aït Ali Belkacem (1968-), terroriste algérien ;
 Florence Belkacem, journaliste et humoriste française ;
 Yamna Belkacem, (1974-), athlète française spécialiste des courses de fond ;
 Mehdi Belhaj Kacem, (1973-), écrivain et philosophe franco-tunisien.

Nom composé 
 Najat Vallaud-Belkacem (1977-), femme politique française de gauche.

Prénom 
 
 Mohamed Belkacem Zahraoui Meziane (1897-1975), militaire marocain ayant longtemps servi dans l'armée espagnole au niveau le plus élevé, unique maréchal de l'histoire du pays ;
 Augustin-Belkacem Ibazizen (1897-1980), avocat, homme politique et écrivain français ;
 Belkacem Radjef (1909-1989), kabyle, personnalité militante pour la décolonisation de l'Algérie ;
 Belkacem Krim (1922-1970), personnalité kabyle de la Guerre d'Algérie, mort assassiné ;
 Belkacem Babaci (1939-2019), historien, écrivain et ancien moudjahid de la guerre d'Algérie ;
 Mohand Belkacem Hacene Bahloul (1939-), homme politique algérien et membre du Front de libération nationale ;
 Belkacem Djemelbarek, mieux connu sous le nom de Djemel Barek (1963-2020), acteur et scénariste franco-algérien ;
 Belkacem Zobiri (1983-), footballeur franco-algérien ;
 Belkacem Remache (1985-), footballeur algérien.

Article connexe 
 
Patronyme tunisien
Patronyme marocain
Patronyme algérien
Homonymie de prénom